Hagiografia: 
 Sant Bartomeu apòstol, se celebra el 24 d'agost
 Sant Bartomeu de Pucci, se celebra el 8 de juny
 Sant Bartomeu (monjo), se celebra el 24 de juny
 Sant Bartomeu (abat), se celebra l'11 de novembre
 Edificis:
 Torre de Sant Bartomeu, resta de l'església homònima a la ciutat de València
 Convent de Sant Bartomeu, convent als afores del nucli urbà de Bellpuig, a la comarca de l'Urgell
 Església de Sant Bartomeu diversos indrets
 Entitats de població:
 Sant Bartomeu de la Quadra, nucli de població pertanyent al terme municipal de Molins de Rei
 Sant Bartomeu del Grau, municipi de la comarca d'Osona
 Orografia
 Barranc de Sant Bartomeu (Senterada), barranc afluent del Flamisell, a la conca de la Noguera Pallaresa
 Sant Bartomeu (les Valls de Valira), serra al municipi de les Valls de Valira, comarca de l'Alt Urgell
 Sant Bartomeu (Vilamitjana), partida del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà
 Serrat de Sant Bartomeu, muntanya entre els municipis de Solsona i d'Olius a la comarca del Solsonès
 Tossal de Sant Bartomeu, muntanya al municipi d'Alpicat, a la comarca del Segrià
 Miscel·lània:
 Festa Major de Sitges
 Massacre del dia de Sant Bartomeu, assassinat en massa d'hugonots francesos durant l'agost de 1572
 Festes de Sant Bartomeu
 Festes majors d'Almudaina (Alacant)